Daniel Frazer Bennett (1976) – arbitro di calcio sudafricano
Daniel Mark Bennett (1978) – calciatore singaporiano
Daniel Bennett (1979) – sassofonista statunitense
Daniel Bennett (1966) – doppiatore statunitense